ВСУ — аббревиатура, может означать:
 ВСУ — военно-строительное управление.
 ВСУ — вспомогательная силовая установка.
 ВСУ — Вооружённые силы Украины.
 ВСУ — Воздушные силы Украины.
 ВСУ — Верховный суд Украины.
 ВСУ — встроенное самолётное устройство, пилон, установленный на законцовках крыльев самолётов семейства «Су». Предназначен для пуска ракет Р-73.
 ВСУ — водосливное устройство.
 ВСУ — Верховный Совет Украины.

Примечания